Гео́ргий Мерку́лов:
 Меркулов, Георгий Алексеевич (род. 1929) — советский работник добывающей промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Меркулов, Георгий Владимирович (1908—1963) — подполковник, Герой Советского Союза.